«После́дние Та́нки В Пари́же» (П. Т. В. П.) — панк-рок-группа из Выборга, Ленинградская область, Россия. Коллектив был основан в 1996 году Эдуардом Старковым и Алексеем Никоновым, чаще упоминаемым как Лёха Никонов.

Название группы 
Первоначально группа была названа «Последнее танго в Париже» по одноимённому фильму (режиссёр: Бернардо Бертолуччи), позже Эдуард «Рэдт» Старков, записывая группу на выступление в клубе «TaMtAm», предложил переименовать её в «Последние танки в Париже», на что Лёха Никонов согласился. «Танки» в названии — форма множественного числа слова «танка»:
Танки — не орудие убийства, а японские стихи. Хотя во множественном числе так, наверное, нельзя говорить. Слово «танки» — означает одну виршу.
Цитата из одного интервью с Лёхой Никоновым:
— Почему «ПТВП»?
— Знаешь фильм Бертолуччи «Последнее танго в Париже»? Этот фильм раскрывает историю постмодернизма. После революции начинался постмодернизм. А сейчас он закрыт, в 90-х годах. Нет его. Танки — это как бы расстрел постмодернистской реальности.
— Так сложно?
— Или другая версия: «ПТВП» может переводиться по-разному — например, «ПроТиВоПоказан» или термоэлектродные компенсационные провода ПТВП. Это не принципиально.

Биография группы 
Группа образовалась в Выборге — городе, расположенном неподалёку от границы Финляндии и России. Первые концертные выступления коллектива прошли в клубе TaMtAm. Дебютный промоальбом, записанный в 1996-м году, получил имя «Olkaa Hyva». Сам Никонов охарактеризовал его как «смесь раннего Joy Division, Sonic Youth и Химеры». Именно на этой пластинке впервые были записаны такие легендарные вещи, как «Глаза ментов», «Пулю буржую» и «Собаки в глазах».

К записи первого большого альбома «Девственность» ПТВП приступают в 1998 году, потеряв барабанщика Эдуарда Старкова, покончившего жизнь самоубийством, и «подсевшего» на тяжёлые наркотики гитариста Бенихаева — вместо него во время записи на гитаре играл сам Никонов.

В следующем году уже с новым гитаристом ПТВП пишут диск «ПОРНОмания», который выходит на сплит-кассете с группой «Напрасная Юность», а в 2001-м на студии Андрея Тропилло пишется альбом «ГексАген».

В 2003 году группа выступает на рок-фестивале «Окна открой − 2003». В конце того же года ПТВП приступает к записи нового студийного альбома с рабочим названием «Буря В Стакане Травы». Приходит новый гитарист — Дмитрий Чирков («Арттестер», «Уроки Поцелуев»).

Новый альбом выходит 11 ноября 2004 года под названием «2084». В следующем году на церемонии вручения премий музыкального журнала «FUZZ» альбом получает приз «Альбом года».

В январе 2005 ПТВП ограниченным тиражом выпускают концертник «2085», а летом едут во Францию, где дают несколько концертов в Париже.

В апреле 2006 альбом «2085» выходит на лейбле «Капкан Records».

В феврале 2007 года выходит первый в истории группы DVD «Права человека», выход которого долгое время откладывался по техническим причинам и ввиду болезни Никонова. Это живое выступление группы, заснятое 2 мая 2006 года в питерском клубе «Орландина».

В 2007 вышел альбом «Свобода слова». В пластинку вошла песня «Вам!» на одноимённое стихотворение Владимира Маяковского.

В 2008 вышел альбом «Зеркало», который был записан за одну ночь.

В 2009 вышел EP «Репортаж с петлёй на шее». Одноимённая заглавная композиция пластинки является кавер-версией на песню группы «Химера», «Поэма влюблённых цистерн».

В 2010 вышел альбом «Порядок вещей».

25 октября 2012 года группой выложен в интернете для свободного скачивания альбом «Ультиматум».

Помимо своих песен, группа ПТВП также записывает и играет на своих концертах несколько песен группы Химера, сыгравшей основополагающую роль в жизни Лёхи Никонова; среди песен «Химеры», исполненных ПТВП — «Льды» («Нечистая сила»), «Сиду Вишезу», «Фикусы», «Пётр», «Зимний синдром», «Вороны», «Ай-лю-ли» и другие. Также группа активно сотрудничает с виолончелистом «Химеры», Павлом Лабутиным.

Состав группы

На данный момент 
 Алексей Никонов — вокал, гитара
 Дмитрий Малинкин — гитара
 Егор Недвига — бас-гитара, бэк-вокал
 Денис Антонов — ударные, семплы

Бывшие члены группы 
 Николай Бенихаев — гитара
 Григорий Ухов — бас-гитара, баян, труба, перкуссия
 Эдуард «Рэдт» Старков — ударные, прочие инструменты
 Сергей «Вельмита» Вельмискин — ударные
 Максим Киселёв — гитара, бэк-вокал
 Дмитрий Чирков — гитара
 Антон «Бендер» Докучаев — гитара

Дискография

Студийные альбомы 
 1998 — «Девственность»
 1999 — «Порномания»
 2001 — «Гексаген»
 2004 — «2084»
 2007 — «Свобода слова»
 2008 — «Зеркало»
 2010 — «Порядок вещей»
 2012 — «Ультиматум»
 2014 — «Ключи от всех дверей»
 2016 — «Реакция»

Концертные альбомы 
 1998 — «Кировский / Дачный / Ласковый Муй Акустика|Кировский» (также «Дачный» и «Ласковый Муй», акустика)
 2002 — «Девствительность»
 2002 — «Может быть Хуже» (Концерт в клубе «Молоко» 10-06-2002)
 2003 — «Кровь и Сперма» (Концерт в клубе «Орландина»)
 2004 — «2085» (Концерт в «Red Club» 11-11-2004)
 2005 — «Live in Red Club 18.09.2005»
 2005 — «Орландина 31.01.2005» (Лёха Никонов, бутлег, акустика)
 2005 — «Концерт в Молоке 13.05.05»
 2006 — «Зелёные поезда» (Лёха Никонов, акустика в Вологде 20-05-2006)
 2006 — «Квартирник в Москве»
 2006 — «СмертьФест»
 2007 — «Права человека»
 2009 — «Акустика в Грибоедове»
 2011 — «Электричество в Главклубе»
 2013 — «Красные цветы. квартирник в Казани»
 2013 — «ПТВП 15 лет. СПб, Зал ожидания»

Синглы, демо, сборники 
 1996 — «Собаки в глазах» (Olkaa Hyuve)
 2001 — «Враньёмиксы»
 2004 — «Евростандарт» (сингл)
 2005 — «Свобода слова» (Demo)
 2007 — «Зеркало» (Instrumental Demo)
 2007 — «Обычный день» (Media EP)
 2009 — «Репортаж с петлёй на шее» EP
 2009 — «Ремиксы»
 2012 — «Л.Н. и Grapefruit! — Стихи и немного шума (bootleg)»
 2012 — «ПТВП piano cover»
 2018 — «Последние слова» (сингл)
 2018 — «Такси» (сингл)
 2019 — «Смотри на Арлекина» (сингл)
 2019 — «Руки иллюзий» EP

Песни не вошедшие в альбомы 
 Булками шевели
 Девствительность
 МВД
 Мечта
 Миражи
 Новый бит
 Нацистский лозунг (cover Соломенные Еноты)

DVD 
 2007 — Права человека (Живое выступление в клубе «Орландина» 02-05-2006)

Участие в трибьютах 
 2004 — «Небо, Земля. Часть 2: Земля», трибьют Борису Гребенщикову, песня «Время Луны»
 2005 — «Живой Маяковский», песня «Вам!»
 2005 — «Уездный город № 20 Лет спустя», трибьют Майку Науменко, песня «Гопники»
 2005 — трибьют группе «Соломенные Еноты», песня «Нацистский Лозунг»
 2006 — трибьют группе «Химера», песня «Графин» и «Сиду Вишезу»
 2009 — трибьют группе «Joy Division», песня «Радиоволна»

Примечания

Литература

Публикации о группе 
 Альтернативные лавры // gzt.ru 29.09.2008
 Панк-опера «Медея. Эпизоды» — Интервью Лёхи Никонова для insidernews.ru
 «Зеркало» панк-рока от «П. Т. В. П.» // a1tv.ru 09.10.08
 Последние танки сыграли последний концерт
 Исповедь вкусившего «Бесполезных Песен»

Ссылки 
 Tank Warfare // The St. Petersburg Times
 Информация о группе 
  — фан-сообщество в Livejournal
  — ЖЖ Дениса Кривцова

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Группы постпанка
Анархо-панк-группы
Группы хардкора
Панк-рок-группы России
Последние танки в Париже
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга